Sa Porrassa, illot més gran davant la platja de Magalluf (Calvià, Mallorca)
 Porrassa, qualsevol de les plantes del gènere Asphodelus
 Porrassa o Asphodelus aestivus
 Porrassa o Asphodelus albus
 Porrassa o Asphodelus cerasiferus
 Porrassa  o Asphodelus ramosus
 Porrassa o Allium pyrenaicum